Une promenade est un mot dérivé du verbe se promener, désignant les actions associées comme la randonnée pédestre, la marche, le cyclisme, l'équitation et tout activité associée à un moyen de transport, parfois mécanique. 

Par extension, une promenade désigne aussi des lieux où l'on se promène, et est parfois choisi comme titre d'œuvres ayant un thème associé.

L'art de la promenade 

« Un matin, l'envie me prenant de faire une promenade, je mis le chapeau sur la tête et, en courant, quittai le cabinet de travail ou de fantasmagorie pour dévaler l'escalier et me précipiter dans la rue. Dans l'escalier, je fus croisé par une femme qui avait l'air d'une Espagnole, d'une Péruvienne ou d'une créole, et qui affichait quelque majesté pâle et fanée. Pour autant que je m'en souvienne, je me trouvai, en débouchant dans la rue vaste et claire, d'une humeur aventureuse et romantique qui m'emplit d'aise. Le monde matinal qui s'étalait devant moi me parut si beau que j'eus le sentiment de le voir pour la première fois... » (Robert Walser, extrait de La promenade)

Lieux 
 Promenade (lieu ou voie), nom de nombreux lieux ou voies.  Les plus notables sont indiqués dans l'article correspondant.

Œuvres

Musique 
 Promenade est un mouvement de la série Tableaux d'une exposition composé par Modeste Moussorgski en juin et  et dont l'orchestration symphonique réalisée par Maurice Ravel en 1922 en est la plus célèbre.
 Promenade aux Champs Élysées est un standard de jazz-jazz Nouvelle-Orléans, du jazzman américain Sidney Bechet enregistré pour la première fois à Paris en 1951.
 Promenade,  du groupe de pop orchestrale The Divine Comedy, sorti en 1994.

Bande dessinée 
 La Promenade du bel Albert est la première histoire de la série Albert de d'Hubuc et Mike, publiée dans le n°  du journal Spirou.

Littérature 
La Promenade du sceptique ou Les Allées est une œuvre philosophique de Denis Diderot rédigée en 1747
Les Rêveries du promeneur solitaire, écrit autobiographique de Jean-Jacques Rousseau, paru en 1782.
 Promenade, poème d'Alfred de Musset, écrit en 1857 et publié (Oeuvres posthumes) en 1888.
 Promenade, nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1884.
La promenade, texte de Robert Walser, publié en 1917.
La Promenade au phare, roman de Virginia Woolf, publié en 1927.
 Une promenade en mer, pièce de Jules Verne, écrit en 1948.
 Le Promeneur (titre original : ), nouvelle de Ray Bradbury, parue en 1951. 
 Promenade, roman de Régis Jauffret, publié en 2001.
 La Promenade méditerranéenne, livre de la duchesse de Berry, publié en 2007.
 Les Promenades sont une série de chroniques de l'écrivain Jean de La Varende parues entre 1955 et 1959 dans La Nation française et éditées en 2011.
Le monde en petit et la vie en grand. Promenade en Nouvelle-Zélande de Jean Béhue, publié en 2014.
Vue sur scènes. Une promenade parisienne de Jean Béhue, publié en 2015.
 Promenades est un livre de Nicolas Sarkozy, publié en 2021.

Peinture 
 La Promenade en Andalousie (), est une peinture de Francisco de Goya réalisée en 1776
 La Promenade, tableau d'Auguste Renoir (1870).
 La Promenade, tableau de Claude Monet (1875).
 La Promenade, tableau de Marc Chagall (1917 ou 1918).

 Sculpture 
 Le Baiser Promenade, sculpture de Chantal Blanchy (2000).

 Cinéma 
 La Promenade, film russe d'Alekseï Outchitel (2003)
 La Promenade, film français de Marina de Van (2007)
 Le Promeneur d'oiseau (Ye Ying - Le promeneur d'oiseau) est un film franco-chinois de Philippe Muyl (2014).

 Emploi 
 Promeneur de chien (en anglais, '').

Fêtes 
 La Promenade du Bœuf Gras au Carnaval de Paris, festival parisien.
 La Promenade de la Vache enragée, cortège carnavalesque de Montmartre.
 La Promenade des bœufs gras de Bazas, fête traditionnelle et carnavalesque de Bazas.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre